Александр Филиппович Вальтер (, Царское Село, Петербургская губерния — 15 декабря 1941, Ленинградская область) — советский физик. Член-корреспондент Академии наук СССР (1933). Специалист в области электрического пробоя диэлектриков и электрофизики. Репрессирован в 1941 году, реабилитирован посмертно.

Биография 
Родился  года в Царском селе в дворянской семье. Отец — Филипп Антонович Вальтер в это время был чиновником Министерства юстиции и доцентом Санкт-Петербургского университета, впоследствии стал профессором Ленинградского университета. Мать — София Александровна Вальтер, домохозяйка.

Получив в 1916 году среднее образование, поступил на краткосрочные офицерские курсы, которые окончил в начале 1917 года. весной 1917 года был отправлен на Юго-Западный фронт. В декабре 1917 года приехал в отпуск в Петроград и на фронт уже не вернулся; в начале 1918 года демобилизовался в чине подпоручика.

Осенью 1918 года поступил на электромеханический факультет Петроградского политехнического института, однако из-за необходимости зарабатывать себе на жизнь оставил его в начале 1919 года и почти весь год работал учителем в средней школе. В декабре 1919 года был мобилизован в Красную Армию и направлен на Северный фронт, где служил на продовольственном базисном складе армии.

Демобилизовался для продолжения учёбы в 1920 году и, вернувшись в институт, продолжил учёбу на физико-механическом факультете. Ещё во время учёбы на втором курсе, вместе с Ю. Б. Харитоном и В. Н. Кондратьевым, по приглашению Н. Н. Семёнова начал научную работу в лаборатории в Государственном физико-техническом рентгеновском институте (ГФТРИ), создателем и директором которого был А. Ф. Иоффе. 

По окончании в 1924 году политехнического института работал до 1935 года в Ленинградском физико-техническом институте и в выделившихся из него Государственной физико-технической лаборатории и |Электрофизическом институте, где он был начальником изоляционного сектора. После ликвидации в 1935 году института был назначен директором лаборатории материалов. В 1933 году А. Ф. Вальтер был избран член-корреспондентом Академии наук СССР; в 1935 году ему было присвоено звание профессора и учёная степень доктора физических наук.

В 1936 году был назначен директором Научно-исследовательской лаборатории материалов (НИИ-34).

Арестован 4 сентября 1941 года органами УНКВД Ленинградской области. Обвинялся по статье 58-6 УК РСФСР (по другим сведениям, по статье 58-1а УК РСФСР; в редакции 1926 года — «Измена родине»). 08 октября 1941 года этапирован из Ленинграда в Томск. Умер на этапе. Точная дата смерти и место захоронения неизвестны. Возможно, похоронен на берегу реки Сясь в Волховском районе Ленинградской области между деревнями Судемье и Подрябинье, вместе с другими заключенными, погибшими на этапе. Дело прекращено за отсутствием состава преступления постановлением следственного отдела УКГБ Ленинградской области от 14 мая 1955 года.

Научные интересы 
Основная научная деятельность А. Ф. Вальтера была связана с изучением физики диэлектриков и электрического пробоя. Его исследования пробоя и электропроводности твердых диэлектриков позволили создать материалы для электроизоляции, нашедшие широкое применение в электротехнике и в оборонной промышленности.

Примечания

Литература 
 Автобиография // Физики о себе. — : Наука, 1990. — С. 183—184.

Ссылки 
 

Родившиеся в Царскосельском уезде
Физики, репрессированные в СССР
Посмертно реабилитированные в СССР
Умершие в местах лишения свободы